Rywalizacja mężczyzn w narciarskim big air podczas mistrzostw świata w Utah została w Canyons Village. Kwalifikacje rozegrano 2 lutego o 12:00 i 14:15, z kolei finał 16 marca o 10:00. Złoty medal wywalczył Szwajcar Fabian Bösch, który pokonał Szweda Henrika Harlauta oraz Alexa Beaulieu-Marchanda z Kanady.

Kwalifikacje

Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019